AZG steht für:
 Allgemeines Zuständigkeitsgesetz
 Arbeitsgemeinschaft der Zuchtvereine und Gebrauchshundverbände, Zusammenschluss verschiedener Vereine innerhalb des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH), siehe Verband für das Deutsche Hundewesen#Arbeitsgemeinschaft der Zuchtvereine und Gebrauchshundverbände
 Arbeitszeitgesetz (Österreich)
 Arbeitszeitgesetz in Deutschland
 Pablo-L.-Sidar-Flughafen (IATA-Code), Flughafen in Apatzingán de la Constitución, Mexiko
 Silk Way West Airlines (ICAO-Code), eine aserbaidschanische Fluggesellschaft

azg steht für:
 Oaxaca-Amuzgo (ISO-639-3-Code), Varietät der Amuzgo-Sprache in Mexiko

AZG